Esistono più comuni francesi con questo nome

 Saint-Marcouf – Calvados
 Saint-Marcouf – Manica